Cynodonteae — триба квіткових рослин із родини злакових (Poaceae). Містить понад 800 видів.

Види в трибі пристосовані до теплого, посушливого клімату та використовують C4-фотосинтез, за винятком Eleusine indica. Деякі види, такі як Cynodon dactylon і Eleusine indica є поширеними бур'янами, завезеними в багато країн світу.

Склад триби 

incertae sedis
Allolepis
Jouvea
Kalinia
Kampochloa
Lepturidium
Sclerodactylon
Sohnsia
Vietnamochloa

Aeluropodinae
Aeluropus
Odyssea

Dactylocteniinae
Acrachne
Brachychloa
Dactyloctenium
Neobouteloua

Eleusininae
Afrotrichloris
Apochiton
Astrebla
Austrochloris
Chloris (syn. Lintonia, Ochthochloa)
Chrysochloa
Coelachyrum (syn. Coelachyropsis)
Cynodon (syn. Brachyachne)
Daknopholis
Dinebra (syn. Drake-Brockmania, Heterocarpha, Oxydenia)
Diplachne
Disakisperma (syn. Cypholepis)
Eleusine
Enteropogon
Eustachys
Harpochloa
Leptochloa (syn. Trichloris)
Lepturus
Micrachne
Microchloa (syn. Rendlia)
Neostapfiella
Oxychloris
Pommereulla
Rheochloa
Schoenefeldia
Stapfochloa
Tetrapogon (syn. Saugetia)

Orcuttiinae
Neostapfia
Orcuttia (syn. Tuctoria)

Orininae
Cleistogenes
Orinus

Pappophorinae
Neesiochloa
Pappophorum
Tridens (syn. Antonella)

Triodiinae
Triodia (syn. Monodia, Plectrachne, Symplectrodia)

Tripogoninae
Desmostachya
Eragrostiella
Halopyrum
Melanocenchris
Oropetium
Tripogon
Tripogonella

Supersubtribe Boutelouodinae
Boutelouinae
Bouteloua (syn. Buchloe, Buchlomimus, Cathestecum, Chondrosum, Cyclostachya, Griffithsochloa, Opizia, Pentarrhaphis, Pringleochloa, Soderstromia)

Hilariinae
Hilaria (syn. Pleuraphis)

Monanthochloinae
Distichlis (syn. Monanthochloe, Reederochloa)

Muhlenbergiinae
Muhlenbergia (syn. Aegopogon, Bealia, Blepharoneuron, Chaboissaea, Lycurus, Pereilema, Redfieldia, Schaffnerella, Schedonnardus)

Scleropogoninae
Blepharidachne
Dasyochloa
Erioneuron
Munroa
Scleropogon
Swallenia

Traginae
Monelytrum
Orthacanthus
Pogononeura
Polevansia
Tragus
Willkommia (syn. Willbleibia)

Supersubtribe Gouiniodinae
Cteniinae
Ctenium

Farragininae
Craspedorhachis
Farrago

Gouiniinae
Gouinia
Schenckochloa
Tridentopsis
Triplasiella
Triplasis
Vaseyochloa

Hubbardochloinae
Bewsia
Decaryella
Dignathia
Gymnopogon
Hubbardochloa
Leptocarydion
Leptothrium (syn. Latipes)
Lophacme

Perotidinae
Mosdenia
Perotis (syn. Lopholepis, Toliara)
Trigonochloa

Trichoneurinae
Trichoneura

Zaqiqahinae
Zaqiqah

Примітки 

Триби рослин
Тонконогові